David Gray  – batterista degli Akercocke
David Gray  – calciatore scozzese
David Gray  – cantautore britannico
David Gray  – giocatore di snooker inglese
David Gray  – giornalista e dirigente sportivo britannico